Polen in het Latijn.
 Polonia of Poolse diaspora
 Polònia, Catalaans televisieprogramma.
 TVP Polonia, Poolse televisiezender.
 Polonia (platenlabel), Pools jazzlabel.
 Polonia (trein), internationale trein.
 Polonia (Griekenland), plaats in Griekenland.
 Polonia (Wisconsin), plaats in Wisconsin.
 Polonia (vliegveld), vliegveld in Indonesië.
 Polonia (compositie), compositie van Edward Elgar.